Фортјуна има више значења:
 Фортјуна (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Фортјуна (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота